Ранчо ел Тепејак има више значења:

 Ранчо ел Тепејак (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Тепејак (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Тепејак (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику